Diselenide sind kovalente chemische Verbindungen des Typs R–Se–Se–R′. Wenn die organischen Reste R und R′ gleich sind, handelt es sich um ein symmetrisches Diselenid. Sind die Reste R und R′ verschieden, ist das Diselenid unsymmetrisch. Auch ionische (meist anorganische) Verbindungen, die das Diselenid-Ion −Se-Se− enthalten, heißen Diselenide, stellen aber eine separate Stoffgruppe dar. Beide Stoffgruppen können als Derivate des instabilen Diselans H2Se2 aufgefasst werden. Diselenide sind die Selenanaloga der Disulfide.

Synthese 
Symmetrische organische Diselenide können hergestellt werden durch direkte Einführung der Diselen-Gruppe in organische Moleküle oder durch Oxidation von Selenolen. Die Autoxidation von Selenolen an der Luft liefert Diselenide:

Reaktionen 
Bei der Reduktion organischer Diselenide entstehen Selenole. Als Reduktionsmittel wird dabei häufig Natrium eingesetzt.

Einzelnachweise 

 Diselenide
Stoffgruppe